Achievement Medals (deutsch Leistungsmedaillen) sind Auszeichnungen, die von den Streitkräften der Vereinigten Staaten vergeben werden:

Folgende Auszeichnungen gibt es von den einzelnen Teilstreitkräften:
Joint Service Achievement Medal
Army Achievement Medal
Navy & Marine Corps Achievement Medal
Air Force Achievement Medal
Coast Guard Achievement Medal